Relativista puede referirse a:

 Relativismo, una postura filosófica.
 Relatividad, un concepto científico.
 Partícula relativista, que viaja a una velocidad cercana a la de la luz.